Денем () — фамилия и топоним.
 Денем — город в округе Пайн, штат Миннесота, США.
 Денем, Генри Манглс (1800—1887) — офицер Королевского флота Великобритании, исследователь юга Тихого океана.
 Денем, Диксон (1786—1828) — английский военный и путешественник, исследователь Западной Африки.
 Денем, Энтони (род. 1991) — игрок в американский футбол.
 Денем-Стюарт, Джеймс (1712—1780) — британский экономист.